Andreaeobryales B. M. Murray é uma ordem monotípica de plantas não vasculares pertencente à classe de musgos Andreaeobryopsida, subclasse  Andreaeidae. O grupo tem apenas uma espécie extante conhecida, o musgo Andreaeobryum macrosporum Steere & B. Murr., do neoárctico.

Descrição
Apresenta como único táxon extante a família Andreaeobryaceae Steere & B. M. Murray, a qual também é monotípica, tendo como único género Andreaeobryum Steere & B. M. Murray. Este género tem uma única espécie extante conhecida, Andreaeobryum macrosporum Steere & B. Murr., endémica do Alaska e do oeste do Canadá.

Dada a sua levada diferenciação em relação aos restantes Bryophyta sensu stricto, o género foi colocado numa família, ordem e classe distintas em relação aos restantes musgos.

Notas

Referências 
 Buck, William R. & Bernard Goffinet. 2000. "Morphology and classification of mosses", pages 71–123 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1.
 Patricia M. Eckel "Andreaeobryaceae". in Flora of North America Vol. 27 Page 108. Oxford University Press. Online at EFloras.org.
 "Morphology and classification of mosses", pages 71–123 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1.

Ligações externas 

 Eckel, Patricia M. 2007. Bryophyte Flora of North America:  Andreaeobryaceae
 
 

Bryopsida
Ordens de plantas
Géneros monotípicos de plantas